Груповата фаза на Шампионската лига започва на 13 септември и завършва на 7 декември 2016. Общо 32 отбора участват в групите на турнира и трябва да определят, кои 16 ще продължат в елиминационната фаза на турнира.

Групи

Група A

Група B

Група C

Група D

Източници 

Европейска шампионска лига